Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 69 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 31 июля. В турнире приняли участие 10 спортсменок из 10 стран.

27 октября 2016 года решением МОК из-за положительной допинг-пробы казахстанская спортсменка Майя Манеза лишена золотой олимпийской медали. 19 апреля 2018 года канадская тяжелоатлетка Кристин Жирар была объявлена победителем Олимпиады-2012, так как Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую и казахскую спортсменок наград в соревнованиях из-за положительных допинг-проб.

Медалисты

Рекорды
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012